Regényfolyamok
Colleen McCullough Róma-sorozata (Masters of Rome)
Steven Saylor Róma-sorozata (Roma)
Televíziós sorozat
az HBO, a BBC és a RAI közös, Róma című sorozata (Rome)